Lend steht für:
 Lend (Salzburg), Gemeinde im Salzburger Pinzgau
 Lend (Graz), Stadtbezirk von Graz, Steiermark
 Lendkanal, eine Wasserstraße in Klagenfurt
 Lend (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortsteil der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark

LEND ist Abkürzung für:
 Lunar Exploration Neutron Detector, ein Instrument des Lunar Reconnaissance Orbiter, siehe Lunar Reconnaissance Orbiter#LEND

Siehe auch:
 Lent
 Lände, zur Etymologie

LEND